Ministro — o membro do governo ou órgão de poder executivo da maioria dos países
 Ministro (cristianismo) — pessoa autorizada a realizar funções clericais em diversas igrejas cristãs
 Ministro plenipotenciário — diplomata de categoria inferior à de embaixador
 Xiangqi — peça do xadrez chinês

Desambiguações de política
Desambiguações de religião